Заостров () — село, входит в Переяслав-Хмельницкий район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1 человек. Почтовый индекс — 08410. Телефонный код — 4567. Занимает площадь 0,09 км².

Местный совет 
08410, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Пристроми

Ссылки 
 Заостров на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Переяслав-Хмельницкого района Киевской области